Jack lo squartatore (Jack the Ripper), famoso serial killer

Cinema 
Jack lo squartatore (Jack the Ripper) – film del 1959 diretto da Robert S. Baker e Monty Berman
Erotico profondo (Jack the Ripper) – film del 1976 diretto da Jesús Franco
Jack lo squartatore (Love Lies Bleeding) – film del 1999 diretto da William Tannen
Jack l'éventreur – film del 1971 diretto da Léon 't Joen
La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell (From Hell) – film del 2001 diretto da Albert e Allen Hughes

Fumetto 
Jack lo squartatore – fumetto della serie Dylan Dog
From Hell – miniserie a fumetti scritta da Alan Moore e disegnata da Eddie Campbell
Jack lo Squartatore – personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo

Letteratura 
Jack lo squartatore (Night of the Ripper) – romanzo di Robert Bloch del 1984

Televisione 
La vera storia di Jack lo squartatore (Jack the Ripper) – miniserie TV del 1988